Fratta ist der Familienname der folgenden Personen:

 Guillermo Fratta (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Figueredo Fratta (1939–2014), paraguayischer Diplomat
 Robert Fratta (1957–2023), US-amerikanischer Polizeibeamter und Mörder

geografische Objekte

 Fratta (Gorzone), Fluss in Venetien
 Fratta Polesine ist eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Rovigo in Venetien
 Fratta Terme, ein Ortsteil der Gemeinde Bertinoro in der Provinz Forlì-Cesena in der Region Emilia-Romagna, Italien
 Fratta Todina, eine italienische Gemeinde in der Provinz Perugia in Umbrien